

Persone 
 Abigail Lawrie – attrice scozzese
 Henry Lawrie – calciatore argentino
 Lee Lawrie – scultore statunitense
 Paul Lawrie – golfista scozzese

Altro 
 Lawrie – nome proprio di persona femminile, ipocoristico di Laura
 Ghiacciaio Lawrie – ghiacciaio dell'Antartide

Pagine correlate 
Laurie
Laura